Кубок Австрії з футболу 1998–1999 — 65-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул втретє здобув Штурм.

Календар

Перший раунд 

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21-23 серпня 1998

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 вересня 1998

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 вересня 1998

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 вересня 1998

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 вересня 1998

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 1998

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 квітня 1999

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 травня 1999

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1998—1999
Австрія
Австрія
1998 в австрійському спорті
1999 в австрійському спорті